Kellas ist der Familienname von:

 Alexander Mitchell Kellas (1868–1921), britischer Chemiker, Entdeckungsreisender und Bergsteiger

Sonstiges:
 Kellas-Inseln, Inseln vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Kellas-Katze, anderer Name für die Cait Sith aus der keltischen Mythologie
 Kellas Peak, Berg im Himalaya